Аббревиатура ЦИК может означать
 Центральная избирательная комиссия (стр. значений) — государственный орган, организующий проведение выборов в органы государственной власти во многих странах.
 Центральный исполнительный комитет (стр. значений) — орган власти в некоторых государствах, политических партиях и организациях.
 Циркулирующие иммунные комплексы — соединения, состоящие из специфических иммуноглобулинов, компонентов комплемента и  антигена; образуются и циркулируют в крови при проникновении в организм чужеродного агента.

См. также 
 Острова Известий ЦИК
 Cyc (латиницей; может произноситься как «цик»)